NGC 3186-1, een compact sterrenstelsel in het sterrenbeeld Leeuw
 NGC 3186-2, een compact sterrenstelsel in het sterrenbeeld Leeuw